Gaona peut faire référence à :

 Rodolfo Gaona (1888, 1975),  matador mexicain
 Amancio Ortega Gaona (né en 1936), actionnaire de la marque Zara
 Orlando Gaona Lugo (né en 1990), footballeur paraguayen